Příjmení Boštík nese více různých osobností:

 František Xaver Boštík (1883–1964) – český katolický kněz, katecheta, básník, spisovatel a fotograf
 Martin Boštík (* 1975) – český historik a archivář
 Soňa Boštíková (* 1971) – česká horolezkyně
 Václav Boštík (1913–2005) – český malíř, grafik a ilustrátor